Мала́ Кокша́нка () — річка в Граховському районі Удмуртії, Росія, ліва притока Кокшанки.

Довжина річки становить 5 км. Бере початок на Можгинської височини, впадає до Кокшанки на північ від села Новий Кокшан.

На річці розташоване село Нова Бондюга, де збудовано автомобільний міст.

Річки Граховського району